Улица Черняхо́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР и Израиле.

Белоруссия 
 Улица Черняховского — улица в Минске.
 Проспект Черняховского — улица в Витебске.
 Улица Черняховского — улица в Осиповичах.

Израиль 
 Улица Черняховского () — улица в Хайфе.

Россия 
 Улица Черняховского — улица во Владикавказе.
 Улица Черняховского — улица в Воронеже.
 Улица Черняховского — улица в Данкове.
 Улица Черняховского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Черняховского — улица в Казани.
 Улица Черняховского — улица в Калининграде.
 Улица Черняховского — улица в Керчи.
 Улица Черняховского — улица в Кисловодске.
 Улица Черняховского — улица в Красноярске.
 Улица Черняховского — улица в Кургане.
 Улица Черняховского — улица в Курске.
 Улица Черняховского — улица в Липецке.
 Улица Черняховского — улица в Москве.
 Улица Черняховского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Черняховского — улица в Новороссийске.
 В Новосибирске:
 Улица Черняховского.
 2-я улица Черняховского.
 3-я улица Черняховского.
 Улица Черняховского — улица в Петрозаводске.
 Улица Черняховского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Черняховского — улица в Смоленске.
 Улица Черняховского — улица в Туле.
 Улица Черняховского — улица в Уфе.

Украина 
  — улица в Броварах.
 Улица Черняховского — улица в Виннице.
 Улица Черняховского — улица в Днепре.
 Улица Черняховского — улица в Донецке.
  — улица в Житомире.
 Улица Черняховского — улица в Запорожье.
 Улица Черняховского — улица в Киеве.
 Улица Черняховского — улица в Константиновке.
 Улица Черняховского — улица в Одессе.
 Улица Черняховского — улица в Харькове.
 Улица Черняховского — улица в Хмельницком.

См. также 
 Площадь Черняховского

Примечания 

Черняховского